USS New Jersey — кораблі ВМС США, названі на честь штату Нью-Джерсі.

 USS New Jersey (BB-16) — лінійний корабель типу «Вірджинія». На службі протягом 1906-1920 років. Потоплений як мішень 5 серпня 1923 року.
 USS New Jersey (BB-62) — лінійний корабель типу «Айова». На службі протягом 1943-1991 років. З 1999 року - Корабель-музей
 USS New Jersey (SSN-796) — підводний човен типу «Вірджинія» IV серії. Закладений у 2019 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни